Stills peut désigner :
Stephen Stills (né en 1945), chanteur américain, membre du groupe Crosby, Stills & Nash, puis Crosby, Stills, Nash & Young ;
Stills, album de Stephen Stills sorti en 1975 ;
Christopher Stills (né en 1974), chanteur franco-américain, fils du précédent ;
The Stills, groupe musical canadien, fondé en 2000 ;
 Stills, court métrage néerlandais de Mijke de Jong sorti en 1994.

Homonymie de patronyme